Rogers Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Rogers Airport (Kansas)
 Rogers Airport (Maine)
 Rogers Airport (Ohio)
 Rogers Airport (Texas)

Siehe auch:
 Will Rogers World Airport, Oklahoma
 Flughafen Barrow (Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport), Alaska